Scherweit ist der Name von

 Scherweit (Orgelbauer), Orgelbauerfamilie in Ostpreußen von 1794 bis 1883
 Heidemarie Scherweit-Müller (1943–2014), deutsche SPD-Politikerin in Hamburg